Дэн Гре́шем (), более известный как Nu:Tone  английский продюсер и диджей.

Биография 
Дэн родился в 1976 году в Манчестере. В 8 лет он начал играть на фортепиано. Музыка полностью охватила Дена и привела его Даремский Университет на музыкальное отделение. К этому времени он уже собрал коллекцию фанк и соул музыки и занимался диджеингом в Кембридже.

В университете его музыкальные предпочтения изменились, когда он услышал трек Roni Size «Music Box», а также познакомился с однокурсником по прозвищу John B. Вместе они начали создавать музыку, играли ранний драм-н-бейс на вечеринках, а также экспериментировали с невероятными причёсками.

Ден получил доступ к студийной аппаратуре, а вместе с ней опыт и даже преподавал в Кембридже курс «Музыкальные технологии». Его попытки ознакомить мир с плодами своего опыта увенчались успехом. Grooverider начал крутить его записи в эфире Radio 1. Одновременные релизы на Beta Recordings John’a B, New Identity и личной студии Дена Brand:Nu сделали его имя ещё более приметным. В это же время Ден посылает диски со своей музыкой High Contrast’у. Музыка Nu:Tone произвела огромное впечатление, и в 2003 году он стал артистом культового лейбла Hospital Records.

Дискография 
 Grand Central/The Boss (12") (Beta Recordings, 2001)
 e.Spresso / Chupa Meus Samples (12") (Chihuahua Records, 2001)
 123Fm/Get It On (12") (Tangent Records, 2003)
 Our House/GMAS (12") (Brand:Nu Recordings, 2003)
 Vital Organ (12") (Soul:R, 2003)
 What Goes Around Comes Around/Don’t Go Changing (12") (New ID, 2003)
 Jazm (taken from Jazz&Bass Session IV CD/LP) (New ID, 2004)
 Breathless/Feel It (12") (Hospital Records, 2004)
 Millies Theme (taken from The Future Sound of Cambridge EP) (Hospital Records, 2004)
 Three Bags Full/Strange Encounter (12") (Hospital Records, 2005)
 Seven Years/Stay Strong (12") (Featuring Natalie Williams) (Hospital Records, 2005)
 Brave Nu World (LP/CD) (Hospital Records, 2005)
 Three Bags Full (12") (Hospital Records, 2005)
 Upgrade [with Syncopix] (12") (Hospital Records, 2006)
 Boy Who Lost His Smile (taken from The Future Sound of Cambridge 2 EP) (Hospital Records, 2006)
 Beliefs (feat Pat Fulgoni) (12") (Hospital Records, 2007)
 Back of Beyond (LP/CD) (Hospital Records, 2007)
 System (Matrix and Futurebound Remix)/The Second Connection (12") (Hospital Records, 2007)
 Medical History (DD) (Hospital Records, 2008)
 Hyper Hyper (Hospital Records, 2010)
 Shine In (Featuring Natalie Williams) (Hospital Records, 2011)
 Words.And.Pictures. (Hospital Records, 2011)
 Future History (Hospital Records, 2014)

Ссылки 
 

Музыканты в стиле драм-н-бейс
Артисты, известные под псевдонимами